Gucio zaczarowany – powieść Zofii Urbanowskiej z 1884
 Gucio zaczarowany – wiersz Czesława Miłosza
 Gucio zaczarowany – zbiór wierszy i przekładów Czesława Miłosza